Calan est une commune française située dans le Morbihan.

 Călan (en  et en ) est une ville du județ de Hunedoara en Roumanie.

Patronymie 

 Dominique de Calan (né en 1947), homme d'affaires français, père de Maël de Calan  ;
 Hyacinthe Marie de Lalande de Calan (1802-1850), officier de marine et administrateur colonial français ;
 Maël de Calan (né en 1980), homme politique français, fils de Dominique de Calan ;
 Olivier de Calan (1853-1910), administrateur colonial français ;
 Pierre de Calan (1911-1993), chef d'entreprise, économiste et écrivain français.

Voir aussi